Leopoldo III (Bruxelas,  – Bruxelas, ) foi o Rei dos Belgas de 23 de fevereiro de 1934 até sua abdicação em 16 de julho de 1951 em favor de seu filho Balduíno. Era o filho mais velho do rei Alberto I da Bélgica e de sua esposa, a duquesa Isabel da Baviera, sobrinha da Imperatriz Isabel da Áustria.

Primeira Guerra Mundial e educação

Leopoldo ainda era adolescente quando lutou na Primeira Guerra Mundial, no 12.° regimento belga.

Em 1919, após a guerra, o então príncipe-herdeiro foi matriculado em Eton College, na Inglaterra, e depois no Seminário de Santo Antônio, em Santa Bárbara, Califórnia.

A 23 de abril de 1927 foi agraciado com a grã-cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito de Portugal.

Primeiro casamento
No dia 4 de novembro de 1926, em Estocolmo, ele desposou a princesa Astrid da Suécia, neta do rei Óscar II da Suécia e do rei Frederico VIII da Dinamarca. Eles tiveram três filhos:

Josefina Carlota, depois grã-duquesa de Luxemburgo (1927-2005); Com descendência.
Balduíno (1930-1993); Sem descendência.
Alberto II (1934-); Com descendência.

Rei dos belgas e viuvez
Tornou-se rei dos belgas em fevereiro de 1934, quando seu pai morreu vítima de uma queda enquanto praticava alpinismo. Assumiu então o título de Leopoldo III. A cerimônia de coroação ocorreu em 25 de fevereiro de 1934 .

Em 29 de agosto de 1935, o rei Leopoldo III e a rainha Astrid estavam dirigindo pelas estradas de Küssnacht am Rigi, perto do lago dos Quatro Cantões, quando ele perdeu o controle do automóvel, causando um acidente que matou sua esposa.

A 23 de fevereiro de 1938 foi agraciado com a Grã-Cruz da Banda das Três Ordens.

Segundo casamento
No dia 11 de setembro de 1941, Leopoldo III desposou morganaticamente a jovem britânica Lilian Baels, que ficou conhecida como princesa de Réthy. Eles tiveram três filhos:

Alexander (1942-2009); Sem descendência.
Maria Cristina (1951-); Sem descendência.
Maria Esmeralda (1956-); Com desdencência.

Vida após a abdicação e morte
Após sua abdicação, em 1951, Leopoldo pôde dedicar-se a suas paixões, como antropologia e a entomologia, e viajou pelo mundo. Ele foi, por exemplo, para Senegal e criticou duramente o processo de descolonização francesa.

Em 25 de setembro de 1983, o rei Leopoldo III morreu aos oitenta e um anos no Hospital Universitário de Louvain . Seu corpo foi sepultado em 6 de outubro de 1983 no jazigo real, próximo ao túmulo da rainha Astrid, na Igreja de Nossa Senhora de Laeken. A princesa de Réthy, falecida em 2002, foi enterrada no pátio da Igreja.

Ancestrais 
 

|-
! colspan="3" style="background: #FBEC5D;" |Leopoldo III da BélgicaCasa de Saxe-Coburgo-GotaRamo da Casa de Wettin3 de novembro de 1901 – 25 de setembro de 1983
|- style="text-align:center;"
|width="30%" align="center"| Precedido porAlberto I
|width="40%" style="text-align: center;"|Rei da Bélgica23 de fevereiro de 1934 – 16 de julho de 1951
|width="30%" align="center"| Sucedido por'''Balduíno
|}

Monarcas da Bélgica
Família real belga
Duques de Brabante
Casa de Saxe-Coburgo-Gota
Cavaleiros da Ordem da Águia Branca
Monarcas católicos romanos
Grã-Cruzes da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
Grã-Cruzes da Banda das Três Ordens
Monarcas que abdicaram
Sepultados na Igreja de Nossa Senhora de Laeken
Ordem Soberana e Militar de Malta
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)